Пол Бурже (роден Шарл Жозеф Пол Бурже, ) е френски драматург, писател, есеист, романист, критик и поет.

Биография 
Роден е на 2 септември 1852 година в Амиен, департамент Сом, Франция. Завършва философия. Започва литературната си дейност като поет, публикувайки няколко сборника със стихове.

През 1899 е сред организаторите на Лигата на френското отечество. През 1901 окончателно минава на позициите на католицизма. В творчеството си се опира на патриотизма, християнския католически морал, традиционните ценности и монархизма.

Умира на 25 декември 1935 година в Париж на 83-годишна възраст.

Научна дейност 
След като дава знак за реакция срещу натурализма в литературата, Бурже прави първия опит за създаване на аналитично експериментален роман. Деликатността и финеса на неговите изследвания на маниери и характери съблазнява светската общественост и неговото присъствие се чувства в парижките салони на Третата република. Първите му романи – „Жестоката загадка“ (1885) „Престъпление от любов“ (1886) и „Лъжи“ (1887) имат голямо влияние върху по-младото поколение, както във Франция, така и по света. В тях той прави психологически разбор на постъпките и подбудите на представителите на висшето общество.

Писателят после сменя посоката към романа на тезата, тоест романа на идеите, започвайки с „Ученикът“ (1889). В предговора той приканва към връщане към традиционния католически морал. Бурже вече не се задоволява с анализ на морала и нравите, а разкрива източниците и причините, подлежащи на неизбежните закони, които водят към всички индивидуални и социални неуредици. Този нов подход води до написването на още други психологически романи: „Етапът“ (1902), „Развод“ (1904) и „Пладнешки демон“ (1914). Те са повлияни от неговата ориентация към католицизма и опита за синтез между наука и вяра. Писателят прилага своя талант на романист, психолог и моралист към социални, политически и религиозни проблеми на своето време.

Творчеството му включва множество младежки стихотворения, есета и няколко пиеси.

Библиография

Поезия 
 Au bord de la mer (?, 1872)
 La Vie inquiète (Lemerre, 1875)
 Le Parnasse contemporain (Lemerre, 1876)
 Edel (Lemerre, 1878)
 Les Aveux (Lemerre, 1882)

Романи 
 La Passion d'Armand Cornélis (1877 – 1878, resté à l'état de manuscrit)
 Cruelle énigme (Lemerre, 1885)
 Un crime d'amour (Lemerre, 1886)
 André Cornélis (Lemerre, 1887 et Fayard, 1946)
 Mensonges (Lemerre, 1887 et Fayard, 1948)
 Le Disciple (Lemerre, 1889, Plon – Nourrit, 1901, Nelson, 1911 et Marseille Transbordeurs, 2006)
 Un cœur de femme (Lemerre, 1890 et Flammarion, 1936)
 Cosmopolis (Lemerre, 1892 et 1898, et Fayard, 1947)
 La Terre Promise (Lemerre, 1892)
 Steeple-Chase (Maurice Olivier) (Alphonse Lemerre, Paris, 1894)
 Une idylle tragique (mœurs cosmopolites) (Lemerre, 1896)
 La Duchesse Bleue (Lemerre, 1898)
 Trois petites filles (Alphonse Lemerre, Paris, 1899)
 L'Écran (L. Borel, Paris, 1900)
 Le Fantôme (Plon − Nourrit et Cie, 1901)
 L'Étape (Plon – Nourrit, 1902, Hachette, 1929 et Fayard, 1946)
 Un divorce (Plon – Nourrit et Cie, 1904 et Flammarion, 1938)
 L'Émigré (Plon – Nourrit et Cie, 1907)
 Le Démon de midi (Plon – Nourrit, 1914 et Fayard, 1946)
 Le Sens de la mort (Plon – Nourrit et Cie, 1915)
 Lazarine (Plon – Nourrit, 1917)
 Némésis (Plon – Nourrit, 1918 et Flammarion, 1942)
 Laurence Albani (Plon – Nourrit, 1919)
 Un drame dans le monde (Plon – Nourrit et Cie, 1921)
 La Geôle (Plon – Nourrit et Cie, 1923)
 Le Roman des quatre (Plon – Nourrit, 1923 – 1926), écrit en collaboration avec Gérard d'Houville, Henri Duvernois et Pierre Benoit
 Cœur pensif ne sait où il va (Plon – Nourrit et Cie, 1924)
 Tragiques remous, (Arthème Fayard, Paris, 1924)
 Le Danseur mondain (Plon – Nourrit, 1926)
 Nos actes nous suivent (Plon, 1927)
 Agnès Delas, (Les Œuvres Libres, n. 97, Arthème Fayard, Paris, juillet 1929)
 La rechute, (Plon-Nourrit, Paris, 1931)
 Le Diamant de la reine (Plon, Paris, 1932)

Новели 
 L'Irréparable (Lemerre, 1884)
 Pastels (dix portraits de femmes) (Lemerre, 1889)
 Nouveaux pastels (dix portraits d'hommes) (Lemerre, 1891)
 Aline; Croquis londoniens; Jules Vallès (H. Gautier, Paris, 1891)
 Un scrupule (Lemerre, 1893)
 Un Saint; Antigone; Un humble; Un joueur; Autre joueur; Aline; L'ancêtre (Alphonse Lemerre, Paris, 1894)
 Voyageuses (Lemerre, 1897)
 Recommencements (Lemerre, 1897)
 Complications sentimentales (Lemerre, 1898)
 Drames de famille; L'échéance; Le luxe des autres; Cœurs d'enfants (1900)
 Un homme d'affaires; Dualité; Un réveillon; L'outragé (1900)
 Monique; Les gestes; Reconnaissance, Trois récits de guerre (1900)
 Bob Milner (conte, Le Gaulois du Dimanche, 18 – 19 janvier 1902)
 L'Eau Profonde (1902)
 Les Deux Sœurs. Le cœur et le métier (Plon-Nourrit, Paris, 1905)
 Une nuit de Noël sous la Terreur (H. Daragon, 1907)
 Les Détours du cœur (1908)
 La barricade. Chronique de 1910 (Plon-Nourrit, Paris, 1910)
 Vision d'Autriche, monographie, de Marie-Anne de Bovet et collectif (Grasset, Paris, 1911)
 L'Envers du décor (1911)
 Le testament, (Édition de la Guirlande, Paris, 1919)
 Le Justicier; La cachette; Le carré d'orties; Le fruit juge l'arbre; L'apache (Plon – Nourrit et , 1919)
 Anomalies (Plon, 1920)
 Profil de veuve, (Flammarion, Paris, 1920); L'aveu menteur, (Ferenczi, Paris, 1921); L'écuyère, (Plon-Nourrit, Paris, 1921)
 Conflits intimes (Plon, 1925)
 Le tapin, (la Revue des deux Mondes, 1er décembre 1927)
 Confidences de femmes, nouvelle inédite, (Candide, 1er décembre 1927)
 Deux nouvelles: Le scrupule de l'apostat; Confidences de femmes, (Plon-Nourrit, Paris, 1928)
 Cryptesthésie, nouvelle inédite, (Candide, 7 août 1930); Une âme d'enfant, nouvelle inédite, (Candide, 16 octobre 1930); Le Buste posthume, nouvelle inédite, (Candide, 13 novembre 1930)
 L'Honneur du Nom, recueil de nouvelles: L'Apostat, La Confidente, Secrets de femmes, Sous les palmiers d'Hyères (Plon, Paris, 1933)

Есеистика 
 Essais de psychologie contemporaine (Lemerre, 1883)
 Ernest Renan (Maison Quantin, 1883)
 Nouveaux essais de psychologie contemporaine (Lemerre, 1886)
 Études et portraits (I Portraits d'écrivains et II Notes d'esthétiques) (2 vol., Lemerre, 1891)
 Physiologie de l'Amour Moderne (Lemerre, 1891)
 Sensations d'Italie (Toscane. Ombrie. Grande-Grèce) (Lemerre, 1891)
 Guy de Maupassant (extr. de la Revue hebdomadaire, 15 juillet 1893, p. 454 à 464)
 Outre-mer. (Notes sur l'Amérique) (Lemerre, 1895)
 Études et portraits III (Plon – Nourrit, 1903)
 Le livre d'or de Sainte-Beuve, Collectif; Un texte de Paul Bourget dans ce recueil: Sainte-Beuve poète (Aux bureaux du Journal des Débats, Paris, 1904)
 Nos traditions nationales, comment les défendre ? (l'Entente nationale, Bourges, impr. Tardy-Pigelet, 1904)
 La Renaissance du traditionalisme en politique (éd. de propagande de la Revue catholique et royaliste, 1904)
 Études et portraits IV (Plon – Nourrit, 1906)
 L’Œuvre de Gustave Flaubert (extr. des Annales, 13 octobre 1907, p. 341 à 343)
 Pages de critique et de doctrine (Plon – Nourrit, 1912)
 Nouvelles Pages de critique et de doctrine (Plon – Nourrit, 1922)
 La Leçon de Barrès (À la Cité des Livres, Paris 1924)
 L'Art du roman chez Balzac (extr. de la Revue des deux mondes, 15 février 1926, p. 931 à 942)
 L'Actualité de Sainte-Beuve (extr. de la Revue des deux mondes, 15 juin 1927, p. 926 à 936)
 Quelques témoignages, (Plon-Nourrit, 2 volumes, Paris, 1928)
 Le Centenaire d'Hippolyte Taine (extr. de la Revue des deux mondes, 15 mars 1928, p. 241 à 257)
 Au service de l'ordre (Paris, Plon, 1929 – 1932, 2 vol. et Notes sociales)
 Sur la Toscane, (Horizons de France, Paris, 1929)

Произведения за театър 
 Idylle tragique, pièce en quatre actes de Pierre Decourcelle (avec Jane Hading, théâtre du Gymnase, 1896)
 Le luxe des autres, en collaboration avec Henri Amic, comédie en trois actes, (présenté à Paris à l'Odéon-Théâtre de l'Europe, le 20 février 1902)
 Un divorce, pièce en trois actes de Paul Bourget et André Cury (Plon – Nourrit, théâtre du Vaudeville, 1908)
 L'Émigré, pièce en quatre actes de Paul Bourget (L'Illustration, 1908)
 Un cas de conscience, pièce en deux actes de Paul Bourget et Serge Basset (L'Illustration, 1910)
 La Barricade, chronique de 1910, pièce de Paul Bourget (L'Illustration théâtrale, n. 140, 1910)
 Le Tribun, pièce en trois actes de Paul Bourget (L'Illustration, théâtre du Vaudeville, 1911)
 La Crise, comédie en trois actes de Paul Bourget et André Beaunier (L'Illustration, théâtre de la Porte-Saint-Martin, 3 mai 1912)
 La vérité délivre, chronique de 1916, (La Revue des deux Mondes, avril 1916). Édition en volume: On ne voit pas les cœurs; Le soupçon; La vérité délivre; Trop de remède est un poison (Plon-Nourrit, Paris, 1929)
 Monique, trois actes en prose, d'Henry Gaillard de Champris (présenté à Paris au théâtre Moncey le 30 juillet 1920)
 L'Échéance, pièce en trois actes de J. Truffier et E. Mollier-Viéville (Paris, 1926)
 Laurence Albani, pièce en quatre actes de Bertrande Rouzès (G.Enault, Paris, 1930)

Източници

Външни препратки 
 

Френски писатели
Френски романисти
Френски пътеписци
Френски литературни критици
Членове на Френската академия
Родени в Амиен
Починали в Париж
Погребани на Монпарнас